In 2016 werd het 104de Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 31 januari tot 7 mei. Paysandu werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A1

Groep A2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A1

Groep A2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2016